Heinrich Hartz ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Hartz (Philologe) (1834–1902), deutscher Lehrer und Klassischer Philologe
 Heinrich Hartz (Priester) (1886–1965), deutscher Priester

 Heinrich Wilhelm Waldeyer-Hartz (1836–1921), deutscher Anatom, siehe Wilhelm von Waldeyer-Hartz